

Toponyme 
 Mozat est l'ancien nom de Mozac, commune du Puy-de-Dôme. Néanmoins l'ancien nom est encore usité aujourd'hui.
 L'abbaye de Mozat (ou de Mozac), nom raccourci de l'abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Caprais de Mozac, abbaye sise sur la le ban de la commune de Mozac.

Nom de famille 
 Jean-Paul Mozat (1891-1966), général de division de l'armée française.